Юрга́шка () — река в Ишимбайском районе Башкортостана, правый приток реки Белой (впадает в старицу). Исток реки находится в лесу. Протекает возле горы Куланская. Длина реки 13 км.

По берегу реки расположены населённые пункты:
 Скворчиха
 Юлдашево
 Алакаево

Притоки 
 Аси-Елга
 Искизьма
 Юргабаш

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от Юмагузинского гидроузла до города Салавата, без реки Нугуш (от истока до Нугушского гидроузла), речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200412111100018138.

Примечания 

Притоки Белой (приток Камы)
Реки Ишимбайского района